Asinara è una piccola isoladella Sardegna, preceduto da articolo secondo il registro linguistico popolare
L'Asinara per metonimia è  divenuto anche il nome con cui si indica nei mezzi di informazione il Carcere dell'Asinara.